TriStar Pictures  — американская кинокомпания, дочернее общество Columbia Pictures, подразделение компании Sony Pictures Motion Picture Group, которая принадлежит Sony Pictures Entertainment. Кинокомпания была основана в 1982 году.

История 

Идея создать TriStar возникла в 1982 году у Виктора Кауфмана, бывшего вице-президента Columbia Pictures. Вместе с Columbia (принадлежащей в то время корпорации Coca-Cola) телеканалы HBO и CBS решили объединить свои производственные ресурсы в попытке разделить между собой неуклонно растущие затраты на производство фильмов. Хотя, после её основания, до 16 мая 1983 года, кинокомпания не имела собственного названия (вплоть до официального — Tri-Star Pictures), пресса тогда предпочла дать ей прозвище — Nova.   

Первым релизом новой компании стала картина Самородок (1984) с Робертом Редфордом в главной роли. Второй картиной, выпущенной на этой киностудии, стал провальный ремейк картины 1960 года под названием Где же мальчики?.

В 1985 году CBS вышла из состава партнеров, в 1986 году HBO последовало за ней. В том же году Tri-Star вышла на телевизионный рынок, создав компанию Tri-Star Television. В 1987 году Columbia Pictures приобрела доли бывших партнеров в новоявленной компании (под руководством Coca-Cola) в декабре 1987 году объединила Columbia и Tri-Star в одну компанию, которую назвали Columbia Pictures Entertainment, Inc. В 1989 году все «развлекательные» активы компании Coca-Cola были приобретены корпорацией Sony, которая использовала торговые марки объединенных киностудий по отдельности. В 2004 году кинокомпания TriStar была реанимирована в качестве отдела, связанного с маркетингом и приобретением прав, деятельность которого, как гласит информация на сайте Sony Pictures, «будет сконцентрирована на картинах жанрового типа».

С 1 сентября 2013 года у TriStar Pictures будет своя материнская компания TriStar Productions, где новая студия займётся кинофильмом и телесериалом.

TriStar Television 

Американская телекомпания TriStar Television (первоначально имевшая написание через дефис Tri-Star) была запущена в начале 1987 года силами киностудии Tri-Star Pictures. В декабре 1987 года Tri-Star Television была приобретена и поглощена телекомпанией Columbia Pictures Television, которая позднее в 1989 году в числе других активов была приобретена корпорацией Sony. Позднее в 1991 году Sony Pictures Entertainment возродила TriStar Television в качестве телекомпании и в 1994 году вместе с другой своей телестудией Columbia Pictures Television запустила в свет Columbia TriStar Television (СТТ). В 1999 году телекомпания TriStar Television влилась в CTT, после того как закончили выходить на экраны США ситкомы Без ума от тебя и Няня, хотя и сохранила своё имя вплоть до 2000 года, когда на экранах Америки закончили показывать ситкомы Малькольм и Эдди и Утренний выпуск. Сегодня права на ТВ-шоу производства TriStar принадлежат компании Sony Pictures Television.

Логотип 

Эмблемой TriStar Pictures, является Пегас, который изображается недвижимым или летающим по всему экрану. Внедренный в 1984, он стал своего рода культурной иконой. Логотип порождал много пародий, например, в одном из эпизодов мультсериала Гриффины. Второй логотип был сначала нарисован Аланом Рейнгольдом и появился в 1993 году.

Примечания 

Кинокомпании США
Sony Pictures Entertainment
Дочерние компании Sony